Een meisjesnaam, een korte vorm van Eleonora
Nora (eiland), een eiland in Eritrea
Nora (gemeente), een gemeente in Zweden
Nora (Illinois), een plaats in de VS
Nora (Italië), een antieke stad op Sardinië in Italië
Nora (Nebraska), een plaats in de VS
Nora (stad), de hoofdplaats van de gelijknamige Zweedse gemeente
Nederlandse Overheid Referentie Architectuur
(783) Nora, een planetoïde in de hoofdgordel
films:
Nora (1999), televisiefilm van Edouard Molinardo met Jean-Michel Dupuis
Nora (2000) van Pat Murphy met Susan Lynch en Ewan McGregor

Zie ook
Norah